Llista de masies i altres construccions relacionades del sud-oest de la Garrotxa (municipis de la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles, les Preses, Olot i Sant Feliu de Pallerols]) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments de la Garrotxa

 Sudoest
Garrotxa Sudoest